ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1921—1922 — 28-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 

1921–1922
Фірст Вієнна